Mansbach steht für:

 Mansbach (Adelsgeschlecht)
 Mansbach (Hohenroda), Ortsteil der Gemeinde Hohenroda im osthessischen Landkreis Hersfeld-Rotenburg
 Mansbach (Ulster), Fließgewässer im Landkreis Hersfeld-Rotenburg in Hessen und im Wartburgkreis in Thüringen

Mansbach ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Mansbach (* 1976), US-amerikanischer Autor und Literaturprofessor

Siehe auch:
 Mannsbach